Wang kan syfta på:

 Wang – ett kinesiskt släktnamn

Geografi

Thailand
 Wang (flod) – en biflod till Ping

Tyskland 

 Wang, Bayern – kommun, Bayern, Oberbayern,

Österrike 

 Wang (kommun), Niederösterreich, Politischer Bezirk Scheibbs, 

Robotskapade Österrikeförgreningar